Wilson Creek, Washington állam
 Wilson Creek, Brit Columbia tartomány